De nóvo – термін, який походить із латинської мови та в буквальному перекладі українською означає "заново", "наново". Застосовується переважно у науковій літературі як сталий вираз (ідіома) у сенсі "від самого початку". Наприклад, в біології вираз "мутація de novo" означає генетичну трансформацію, що відбулася в межах однієї сім'ї або клітинної лінії вперше.  

Зазвичай цей термін вживається у випадках, коли потрібно підкреслити первинну природу якогось явища чи об'єкта (вперше створеного або вперше відкритого), або ж самостійність його створення.

Контекст 
Дизайн сполук (так званий драгдизайн). Розробка протеїну de novo  –  створення послідовності пептидів, не основаної на вже існуючих природних послідовностях (тобто яка не зустрічається в природних умовах). 

Молекулярна біологія. Розрахунок структури протеїну de novo  –  прогнозування тривимірної структури білка, котре базується лише на інформації про його пептидну послідовність. 

Хімія. Синтез de novo  – штучне утворення складних молекул із більш простих (вживається на противагу синтезу нової сполуки із будь-яких метаболітів макромолекули). 

Медицина. Захворювання de novo  – коли ведеться мова про патологію, котра проявилася вперше (на противагу рецидиву). Також вживається у контексті розробки клінічних протоколів "з нуля". 

Іноді цей латинський термін також вживається в юридичній літературі: розгляд справи, апеляції тощо de novo   –  повторний перегляд або слухання справи (заново), зазвичай вищою інстанцією. Тому у деяких випадках цей сталий вираз може інтерпретуватися ще й як "іще раз", "повторно".

Примітки

Література 
Хрестоматія з латинської мови для студентів з природничих спеціальностей . 
Словник іншомовних слів . Київ, 1974.

Латинські вирази